Cot Mane (Baktiya), een plaats in Indonesië
Cot Mane (Ganda Pura), een plaats in Indonesië
Cot Mane (Samalanga), een plaats in Indonesië
Cot Mane (Jeumpa), een plaats in Indonesië